Mountainbike, een fiets gemaakt om offroad te rijden, op onverharde wegen of paden
 MTB Topcompetitie, een jaarlijks terugkerend Nederlands regelmatigheidscriterium in het mountainbiken
 Motor Torpedo Boat, een type oorlogsschepen